Древо жизни и Древо познания:

 Древо жизни и Древо познания — два дерева описанного в Библии сада местопребывания первых людей ():
 плоды Древа жизни дарили бессмертие вкушавшему (), а первому человеку есть их не воспрещалось: путь к бессмертию лежал перед ним открытым.
 плоды Древа познания приносили познание тому, кто их ел; но первому человеку под страхом смерти было запрещено их вкушать (), что ставило познание выше бессмертия.
 «Древо жизни и древо познания» — статья Николая Бердяева о книге философа Льва Шестова «На весах Иова. Странствование по душам», вышедшей в Париже в 1929 году.

См. также 
 Древо жизни (значения) | Древо познания (значения)

Примечания